Greenwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greenwood Township (Baxter County, Arkansas)
 Greenwood Township (Poinsett County, Arkansas)
 Greenwood Township (Christian County, Illinois)
 Greenwood Township (McHenry County, Illinois)
 Greenwood Township (Iowa)
 Greenwood Township (Kansas)
 Greenwood Township (Clare County, Michigan)
 Greenwood Township (Oceana County, Michigan)
 Greenwood Township (Oscoda County, Michigan)
 Greenwood Township (St. Clair County, Michigan)
 Greenwood Township (Wexford County, Michigan)
 Greenwood Township (Clearwater County, Minnesota)
 Greenwood Township (St. Louis County, Minnesota)
 Greenwood Township (Oklahoma)
 Greenwood Township (Clearfield County, Pennsylvania)
 Greenwood Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Greenwood Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Greenwood Township (Juniata County, Pennsylvania)
 Greenwood Township (Perry County, Pennsylvania)
 Greenwood Township (South Dakota)